Milius est le patronyme de plusieurs personnalités :
Jeronimas Milius (1984 - ), chanteur lituanien.
John Milius (1944 - ), cinéaste américain.
Pierre Bernard Milius (1773-1829), marin et administrateur colonial français.

Homonymie de patronyme